USS Dewey — кораблі ВМС США, названі на честь учасника Громадянської війни,  командувача ескадри, що здобула перемогу у битві у Манільській бухті під час Іспансько-американської війни, адмірала ВМС Джорджа Д'юї.

 USS Dewey (YFD-1) — плавучий док. Збудований у 1905 році. Потоплений японцями у 1942 році.
 USS Dewey (DD-349) — ескадрений міноносець типу «Фаррагут». На службі протягом 1934-1945 років. Зданий на злам у 1946 році.
 USS Dewey (DDG-45) — ескадрений міноносець з керованим ракетним озброєнням типу «Фаррагут». Збудований у 1959 році. На службі до 1990 року. У 1994 році зданий на злам.
 USS Dewey (DDG-105) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2010 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.
 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни